Black Creek ist der Name folgender

Orte:

in Kanada:
 Black Creek (Niagara Regional Municipality), Ontario
 Black Creek (Prince Edward County), Ontario
 Black Creek (British Columbia), British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Black Creek (Etowah County, Alabama)
 Black Creek (Jefferson County, Alabama)
 Black Creek (Jefferson County, Alabama)
 Black Creek (Clay County, Florida) – nicht mehr existent
 Black Creek (Leon County, Florida)
 Black Creek (Georgia), im Bryan County
 Black Creek (Kentucky), im Powell County
 Black Creek (Louisiana), im Grant Parish – nicht mehr existent
 Black Creek (Missisquoi River), in Vermont 
 Black Creek (New York), im Allegany County
 Black Creek (North Carolina), im Wilson County
 Black Creek (South Carolina), im Berkeley County
 Black Creek (Tennessee), im Scott County
 Black Creek (Virginia), im Southampton County
 Black Creek (Wisconsin), im Outagamie County
 Black Creek (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin
 Black Creek Junction, im Carbon County, Pennsylvania
 Black Creek Village, im Niagara County, New York

Fließgewässer:
 Black Creek (Big Rib River), Fluss in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Black Creek (Credit River), Fluss in Ontario, Kanada
 Black Creek (Missisquoi River), Fluss in Vermont
 Black Creek (Mona Lake), Zufluss des Michigansees in Michigan, Vereinigte Staaten
 Black Creek (Pee Dee River), Fluss in South Carolina, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Black Creek Islands, Insel im Liberty County, Florida
 Black Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland, Australien.
 Black Creek Limestone Quarry, Mine im Outagamie County, Wisconsin
 Black Creek Mine Number Two, Mine im Walker County, Alabama
 Black Creek Mines, Mine im Walker County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Black Creek Rural Historic District, in Black Creek, North Carolina, ID-Nr. 86001659
 Black Creek Site-28SX297, in Vernon Township, New Jersey, ID-Nr. 02000626

Siehe auch:
 Black Creek Lake
 Black Creek Township